Арки́медес Хосе́ Фиге́ра Саласа́р (; родился 6 октября 1989 года в Кумана, Венесуэла) — венесуэльский футболист, полузащитник клуба «Университарио» и сборной Венесуэлы.

Клубная карьера 
Фигера начал карьеру в клубе «Трухильянос». Дебютировал в венесуэльской Примере в сезоне 2009/10 (по другим данным, в 2008 году). В сезоне 2010/11 завоевал Кубок Венесуэлы.

Летом 2014 года Фигера перешёл в «Депортиво Ла Гуайра». 10 августа в матче против «Депортиво Ансоатеги» он дебютировал за новый клуб. 26 сентября в поединке против «Арагуа» Аркимедес забил свой первый гол за «Депортиво Ла Гуайра». В составе клуба он дважды завоевал национальный кубок.

С 2017 по 2018 год выступал на правах аренды за перуанский «Университарио».

Международная карьера 
В 2009 году в составе молодёжной сборной Венесуэлы Фигера принял участие в домашнем молодёжном чемпионате Южной Америки. На турнире он сыграл в матче против команды Аргентины.

11 августа 2011 года в товарищеском матче против сборной Гондураса Аркимедес дебютировал за сборную Венесуэлы. 5 февраля 2015 года в поединке против Гондураса Фигера забил свой первый гол за национальную команду.

В 2016 году Фигера принял участие в Кубке Америки в США. На турнире он сыграл в матчах против команд Ямайки, Уругвая и Аргентины.

Голы за сборную Венесуэлы

Достижения 
Командные

 «Трухильянос»
 Обладатель Кубка Венесуэлы — 2010

 «Депортиво Ла Гуайра»
 Обладатель Кубка Венесуэлы — 2014
 Обладатель Кубка Венесуэлы — 2015

Примечания 

Футболисты Венесуэлы
Игроки сборной Венесуэлы по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Венесуэлы по футболу
Игроки ФК «Депортиво Ла Гуайра»
Игроки ФК «Трухильянос»
Игроки ФК «Университарио»